Sobolice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Sobolice, un village dans la powiat de Nowa Sól
 Sobolice, un village dans la powiat de Zielona Góra
 Sobolice, un village dans la powiat de Żary